Castell (geslacht), een Frankisch graven- en vorstengeslacht
Castell (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Castell (Neder-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Castell (folklore), een menselijke toren (folklore in Catalonië)
graafschap Castell, een voormalig graafschap in het Heilige Roomse Rijk
Schenk von Castell, een Duits adellijk geslacht